Thayer är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Abbott Handerson Thayer (1849–1921), amerikansk konstnär
 Alexander Wheelock Thayer (1817–1897), amerikansk musikhistoriker
 John Milton Thayer (1820–1906), amerikansk politiker
 Joseph Henry Thayer (1828–1901), amerikansk teolog
 Maria Thayer (född 1975), amerikansk skådespelerska
 Tommy Thayer (född 1960), amerikansk gitarrist
 Whitney Eugene Thayer (1838–1889), amerikansk organist och kompositör
 William Wallace Thayer (1827–1899), amerikansk politiker

Engelska efternamn